Cuero generalmente se refiere a la piel de algunos animales tratada mediante curtido. Además, puede hacer referencia a:
 Cuero, parroquia del concejo de Candamo, en el Principado de Asturias (España).
 Cuero, ciudad capital del condado de DeWitt, en el estado de Texas (Estados Unidos).
 El cuero o cuero del agua; animal acuático de la mitología mapuche y la mitología chilota.